Scott Anderson (schrijver), Amerikaans schrijver en oorlogsjournalist
 Scott Anderson (hockeyer), (1968), Nieuw-Zeelands hockeyer
 Scott Anderson (autocoureur) (1989), Amerikaans autocoureur
 Scott Anderson (schaatser) (1989), Brits schaatser
 Scott Anderson (zeiler), Olympisch zeiler in de Tornadoklasse